Epichnopterix pulla är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1785. Epichnopterix pulla ingår i släktet Epichnopterix och familjen säckspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Säckspinnare
pulla